Ел Каретон има више значења:

 Ел Каретон (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Каретон (Болањос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Каретон (Чималтитан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Каретон (Санта Марија дел Рио), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Каретон (Тринидад Гарсија де ла Кадена), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Каретон (Ел Платеадо де Хоакин Амаро), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику